Irene este un nume feminin anglofon derivat de la grecescul εἰρήνη— "pace".

Irene, Irini, Eirene, Eireni, or Ireen se poate referi la:

Nume de persoane
Irene (nume)

Mitologie
 Eirene (zeiță), o Horae
 Eirene (fiica lui Poseidon)

Persoane
 Irene de Atena (c. 752–803), soția împăratului bizantin Leo IV și împărăteasă regentă în 797–802
 Prințesa Irene a Greciei și Danemarcei (n. 1942)
 Prințesa Irene a Olandei (n. 1939)
 Eirene (artist), artist grec antic
 Irene Bae (n. 1991) cântăreață (Red Velvet)
 Irene Bedard (n. 1967), actriță americană
 Irene Bridger (21st century), cântăreață canadiană
 Irene Cara (n. 1959), cântăreață și actriță americană
 Irene Charnley (n. 1960), businesswoman din Africa de Sud
 Irene Castle (1893–1969), Vernon and Irene Castle
 Irene de Kok (n. 1963), judoka olandez
 Irene Dunne (1898–1990), actriță americană
 Irene Eijs (n. 1966), canotor olandez
 Irini Georgatou, tennisman grec
 Irini Giannatou, cântăreață și actriță cunoscută ca Rena Dor
 Irene Hunt, scriitoare americană
 Irene Jacob (n. 1966), actriță franco-elvețiană
 Irène Joliot-Curie (1897-1956), savant francez
 Irini Karra, model grec
 Eirini Kavarnou, înotătoare greacă
 Irene Lentz (1900–1962), designer american
 Irene Papas (n. 1926 or 1929), actriță greacă
 Irene Piotrowski (n. 1941), atlet lituaniano-canadian
 Irini Psyhrami, cântăreață greacă
 Irene Ryan (1902–1973), actriță americană
 Irene Saez (n. 1961), politician venezuelan, fostă Miss Universe
 Irene Tedrow (1907–1995), actriță americană
 Irini Terzoglou, grec
 Irene van Dyk (n. 1972), neozeelandez

Toponime
 Irene, Gauteng, oraș din Africa de Sud
 Irene, South Dakota, oraș din SUA
 Irene, Texas, SUA
Irene, West Virginia
 Lake Irene, un mic lac din Rocky Mountain National Park, Colorado, SUA
 Lake Irene, lac din Minnesota
 STația Eirini, stație de metro din Ano Maroussi, Grecia
 14 Irene, un asteroid

Furtuni și uragane
 Tropical Storm Irene (1947)
 Furtuna tropicală Irene (1959), Florida
 Uraganul Irene–Olivia, Nicaragua 1971
 Uraganul Irene (1981)
 Uraganul Irene (1999), Florida 
 Uraganul Irene (2005)
 Uraganul Irene (2011)

Literatură, artă și divertisment

Filme
 Irene (film din 1926)
 Irene (film din 1940), un film american
 Irene (film din 2009), un film francez

Literatură
 Irene (piesă), o piesă de Samuel Johnson (1726 – 1749)
 Irene Redfield, personaj din romanul Passing, de Nella Larsen
 Irene Adler, personaj din povestea Sherlock Holmes "A Scandal in Bohemia"
 Irene Forsyte, personaj din The Forsyte Saga
 Irene Pollock, personaj din seria 44 Scotland Street
 Irene Van de Kamp, personaj din Good Girls (comics)
 Destiny (Irene Adler), personaj din Marvel Comics

Muzică
 "Irene", cântec de tobyMac de pe albumul Momentum (TobyMac album)
 Irene (musical), un musical Broadway din 1919
 Irene, personaj din opera Tamerlano de Handel
 Irene, personaj din opera Bajazet de Vivaldi
Irene, membră din trupa sud-coreeană Red Velvet

In television
 Irene the Concierge, cântec de serialul TV The Suite Life of Zack & Cody
 Irene Frederic, cântec de serialul Warehouse 13

Nave
 , cargo liner britanic, 1961 – 1970
 , fregată greacă
 Irene-class cruiser, Marina Imperială Germană
 , cruiser german, 1887 – 1921
 Irene (sternwheeler)
 TSS Irene (1885)
 , supertanker grec
 Irene (ketch)
 HMS Princess Irene

Vezi și
 Irina
 Irena
 Iren